Pavel Kotov e Roman Safiullin erano i detentori del titolo, ma Safiullin ha scelto di partecipare al concomitante Australian Open, mentre Kotov ha scelto di non partecipare.

In finale Lukáš Klein e Alex Molčan hanno sconfitto Antoine Hoang e Albano Olivetti con il punteggio di 1–6, 7–5, [10–6].

Teste di serie 

  André Göransson /  David Pel (semifinale)
  Nathaniel Lammons /  Jackson Withrow (quarti di finale)

 Karol Drzewiecki /  Roman Jebavý (primo turno)
 Sergio Martos Gornés /  Gonçalo Oliveira (semifinale)

Wildcard 

  Ruben Bemelmans /  Jonathan Eysseric (primo turno)
  Kenny de Schepper /  Matteo Martineau (primo turno)

 Igor Sijsling /  Glenn Smits (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger La Manche 2021